Tiffin kan syfta på:

 Edward Tiffin (1766–1829), en engelsk-amerikansk politiker

Geografi
 Tiffin, Iowa
 Tiffin, Ohio